Det här är en lista över länder efter bruttonationalprodukt per capita med köpkraftsparitet (PPP), det sammanlagda värdet av ett lands totala konsumtion av produkter och tjänster plus värdet av bruttoinvesteringar plus värdet av exporten minus importen, dividerat med landets totala antal invånare. Köpkraftsparitet tar hänsyn till fler faktorer än växelkurs, såsom prisnivå och levnadskostnad.

Listan har data från Internationella valutafonden och Världsbanken samt statistik från The World Factbook. Uppgifterna är angivna i internationella dollar, en hypotetisk valuta med samma köpkraft som den amerikanska dollarn.

Källor

Internationell ekonomi
BNP (PPP) per capita